Staurakios ou Stavrakios est un nom byzantin porté par plusieurs personnages :

 Staurakios, un eunuque byzantin, l'un des principaux ministres d'Irène l'Athénienne ;
 Staurakios, empereur byzantin du  au .